Fettjetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fettjetjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Fettjetjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (6,75 ha)
Fettjetjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (11,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn